Il diavolo bianco est le surnom italien donné à Hadji Murad (1795-1852), popularisé par la nouvelle Hadji-Mourat (1912) de Léon Tolstoï, qui a lui-même été adapté au cinéma :
 Il diavolo bianco, film italien de Nunzio Malasomma sorti en 1947 ;
 Agi Murad, il diavolo bianco, film italien de Riccardo Freda sorti en 1960.

Voir aussi